

Sciences et techniques 
 Le cycle de Calvin est l'une des phases de la photosynthèse, ainsi nommée en référence au biochimiste américain Melvin Calvin (1911-1997).

Culture et société

Enseignement 
Plusieurs établissements d'enseignement sont nommés en l'honneur du théologien protestant Jean Calvin (1509-1564) :
 le Calvin College, une université située à Grand Rapids (Michigan, États-Unis) ;
 le collège Calvin, un collège situé à Genève (Suisse) ;
 la faculté Jean-Calvin, un institut de théologie protestante situé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).

Littérature et bande dessinée 

 Susan Calvin, un personnage créé par Isaac Asimov ;
 Calvin, un héros de la bande dessinée Calvin et Hobbes.

Monuments 
 L'Auditoire de Calvin est une chapelle protestante à Genève (Suisse).
 La Croix de Calvin est un monument situé dans le centre historique d'Aoste (région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie).
 La maison Calvin est un édifice situé à Eger (comitat de Heves, Hongrie).

Anthroponyme

Prénom 
  est un prénom masculin, particulièrement répandu dans les familles protestantes américaines.
 
 Calvin est le  de :
 Edward Calvin Kendall (1886-1972), un chimiste américain, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1950 ;
 John Calvin Batchelor (1948-), un animateur de radio américain ;
 John Calvin Brown (1827-1889), un politicien américain, soldat et hommes d'affaires ;
 John Calvin Culver (1943-1987), un acteur américain de films pornographiques gay.

Patronyme 
Employé seul, Calvin désigne souvent le théologien protestant Jean Calvin (1509-1564).

 Clémence Calvin (1990-), une athlète française ;
 Henry Calvin (1918-1975), un acteur américain ;
 Jean Calvin (1509-1564), un théologien et réformateur protestant français ;
 Jorrick Calvin (1987-), un joueur américain de football américain ;
 Mack Calvin (1947-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Melvin Calvin (1911-1997), un biochimiste américain.

Pseudonyme 
 Calvin M. Knox est l'un des pseudonymes de Robert Silverberg (1935-), un romancier et nouvelliste américain.

Toponyme

Canada 
 Calvin, un canton de l'Ontario ;

États-Unis 
 Calvin, une ville du Dakota du Nord ;
 Calvin, village situé en Louisiane ;
 Calvin, ville située en Oklahoma.

France 
 La Chaire-à-Calvin, un abri sous roche situé sur le territoire de Mouthiers-sur-Boëme (Charente, région Nouvelle-Aquitaine). Il est orné de sculptures pariétales monumentales datant du Magdalénien moyen (Paléolithique supérieur) ;
 la rue Calvin, une voie de Strasbourg, située dans le quartier de la Krutenau ;
 la rue Jean-Calvin, une voie du  de Paris.